

Cinema 
 Circles – film del 1998 diretto da Adam Kreutner

Musica 
 Circles – composizione per voce femminile, arpa e 2 percussionisti di Luciano Berio del 1960
 Circles – album dei The New Seekers del 1972
 Circles – album dei Mary Travers del 1974
 Circles – traccia dell'album Gone Troppo di George Harrison del 1982
 Circles – traccia dell'album Surfing with the Alien di Joe Satriani del 1987
 Circles – singolo degli Incubus del 2002, dall'album Morning View
 Circles – singolo degli All Time Low del 2005, dall'album The Party Scene
 Circles (Just My Good Time) – singolo dei Busface featuring Sophie Ellis-Bextor del 2005
 Circles – album di Gavin Harrison & 05Ric del 2005
 Circles – album dei Frontline del 2006	
 Circles – EP degli Heroes & Zeros del 2007
 Circles – singolo degli Hooverphonic del 2008, dall'album The President of the LSD Golf Club
 Circles – traccia dell'album Strange Clouds di B.o.B del 2012
 Circles – album dei P.O.D. del 2018
 Circles – singolo di Post Malone del 2019
 Circles – album postumo di Mac Miller del 2020
 Circles – singolo di Andrea Koevska del 2022

Televisione 
 Corruzione al dipartimento (Circles) – episodio della prima stagione di  The Shield